James Beck – attore inglese
 James Beck – attore statunitense
 James Beck – storico dell'arte statunitense
 James B. Beck – politico statunitense
 James M. Beck – politico statunitense

Pagine correlate 
Beck